Biblioteka Główna (BG UKW) wraz z bibliotekami filialnymi tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest biblioteką naukową ogólną. Gromadzi zbiory z zakresu nauk humanistycznych: filozofii, psychologii, pedagogiki i socjologii, sztuki, nauk filologicznych (przede wszystkim z filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i słowiańskiej) i historycznych; intensywnie uzupełniane są zbiory z zakresu matematyki, biologii, geografii i ochrony środowiska, jak również z nauk technicznych.

Biblioteka powstała w 1969, po przejęciu 50-tysięcznego księgozbioru Studium Nauczycielskiego. Obecnie zbiory Biblioteki liczą blisko 1,5 mln jednostek – w tym ponad 640 tys. książek, 56 tys. woluminów czasopism i 54 tys. zbiorów specjalnych. Biblioteka posiada także kolekcje specjalne: ponad 2 000 starych druków, inkunabuły, zbiory kartograficzne, graficzne oraz rękopiśmienne.

Zasadnicza część księgozbioru znajduje się w Bibliotece Głównej. Oprócz niej funkcjonuje 6 bibliotek filialnych.

Biblioteka UKW jest w pełni skomputeryzowana. Do obsługi wszystkich etapów pracy wykorzystuje system biblioteczny Horizon. Jest także aktywnym członkiem NUKAT. Od 2005 w Bibliotece Głównej działa Pracownia Digitalizacji, gdzie wyselekcjonowane publikacje konwertowane są na postać cyfrową. Część z nich udostępniana jest online w ramach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej.

27 kwietnia 2010 podpisano umowę o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego budowy przy ul. Szymanowskiego 3 nowego gmachu Biblioteki Głównej. 15 kwietnia 2011 wmurowano kamień węgielny, a pod koniec 2012 prace budowlane na zewnątrz budynku były już ukończone.
Oddanie do użytku nowego budynku Biblioteki Głównej nastąpiło w październiku 2013. Inwestycja ta została zrealizowana za kwotę 45.546.804,97 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło 31.882.763,47 zł. Inwestycja objęła zarówno budowę, jak i wyposażenie budynku o powierzchni użytkowej 18 tysięcy m2, który mieści czytelnie dla 320 użytkowników (główna, o powierzchni 3 tys. m kw., umożliwia swobodny dostęp do 150000 książek), magazyny, sale ekspozycyjne, pomieszczenia dydaktyczne (w tym sale do pracy indywidualnej i zespołowej), salę konferencyjną na 200 miejsc, 200 stanowisk komputerowych oraz pracownie internetowe i multimedialne. W budynku znalazły również siedzibę pracownie: Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich, Digitalizacji, "Pamięci bydgoszczan" (realizującej projekt stworzenia bazy audiowizualnej nagrań wspomnień mieszkańców miasta na temat jego wyglądu, historii, życia codziennego itp.) oraz Prawa Ochrony Dziedzictwa Kulturowego. W całym obiekcie, dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, zapewniony został bezprzewodowy dostęp do internetu.

Budynek starej biblioteki przy ul. Chodkiewicza w 2017 przeznaczono na budynek dydaktyczny dla wydziału pedagogiki i psychologii UKW.

Archiwum Historii Mówionej 
Archiwum „Pamięć bydgoszczan” gromadzi wspomnienia i relacje mieszkańców Bydgoszczy oraz osób związanych z miastem. Uzupełnieniem bazy są dokumenty i fotografie archiwalne oraz ich kopie zgromadzone w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. 

Celem projektu jest rejestrowanie, opracowywanie, udostępnianie i upowszechnianie opowieści bydgoszczan dotyczących: wyglądu miasta, ważnych wydarzeń historycznych, politycznych i artystycznych, wybitnych osobistości związanych z Bydgoszczą, opisu życia codziennego, zjawisk wielokulturowości, mniejszości narodowych, itp. Na bazie zgromadzonych w ten sposób materiałów (wywiady i pozyskany materiał faktograficzny – dokumenty, fotografie lub ich kopie) tworzone jest archiwum i baza, której część udostępniana jest (za zgodą autorów) za pośrednictwem specjalnego portalu. Fotografie i dokumenty udostępnione przez rozmówców są digitalizowane i oddawane właścicielom. Materiały archiwalne zostały podzielone na kolekcje tematyczne: m.in. Kultura, Okupacja niemiecka, Pierwsze lata powojenne, Roboty przymusowe, Wrzesień 1939, Życie codzienne i obyczaje, Sport, Przemysł i usługi.

W Kujawsko-Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej dostępne są nagrania rozmów m.in. z Wiesławem Modrzyńskim, Krystyną Wiesiakowską, Ewą Piechocką oraz Marią Kuchcińską.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Strona internetowa Biblioteki Głównej UKW
 Strona internetowa UKW
 Dziennik budowy nowej Biblioteki Głównej UKW
 Henryk Dubowik: Biblioteka Główna Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy
 "Pamięć bydgoszczan"
 Relacje osobiste Wiesława Modrzyńskiego na temat historii rodziny od końca XIX wieku nagrane od czerwca 2015 roku do lipca 2016 roku w ramach projektu "Pamięć bydgoszczan". Kopia w KPBC

Bydgoszcz
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Kultura w Bydgoszczy
Biblioteki w województwie kujawsko-pomorskim
Archiwa społeczne w Polsce